Galpin ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Josiah Galpin (1864–1947), US-amerikanischer Soziologe
 Ernest Edward Galpin (1858–1941), südafrikanischer Bankier und Pflanzensammler